Antonio Maccioni – gesuita, missionario e scrittore spagnolo
 Antonio Maccioni – pallanuotista italiano
 Cristina Maccioni – attrice teatrale e annunciatrice televisiva italiana